Guarin (abt), een 10e-eeuwse benedictijner abt
 Guarin (kanselier) (?-1137), een 12-eeuwse, Normandische kanselier in Sicilië
 Fredy Guarín (1986), een Colombiaanse voetballer